BKL steht für:
 Basisklassifikation, eine Klassifikation für wissenschaftliche Publikationen
 Bauartklasse, eine Kategorie zur Einstufung eines Bauwerkes
 Beauftragter der Konzernleitung
 Begriffsklärung ist eine Weiterleitung nach Disambiguierung
 Berufskrankheitenliste, siehe Berufskrankheiten-Verordnung#Berufskrankheitenliste
 Bezahlungsklasse, die Bezahlung von Waren nach ihrer Güteklasse, siehe dort
 Big Kernel Lock, einen Spinlock des Kernels im Betriebssystem Linux
 Borgward-Kuhnke-Lotus, ein deutsches Motorsportteam der 1960er-Jahre
 Bundesverband Klinische Linguistik
 Brockdorff Klang Labor, eine Band aus Leipzig
 Bund Königin Luise, einen der größten Frauenverbände während der Weimarer Republik
 Powiat Kolneński in der Woiwodschaft Podlachien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

bkl steht für:
 Berik (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Tor-Zweigs der Orya–Tor-Sprachen in Indonesien

Abkürzung